Beatrisa "Bebe" Liang, née le , est une patineuse artistique  américaine.

Le , Beatrisa Liang a annoncé sa retraite de la compétition

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en mars 1988